Chittoor ou Chittur é uma cidade no estado indiano de Andhra Pradesh.

População 
Chittur tinha 3 735 000 de habitantes em 2001.

Localidades de Andhra Pradesh